Gia Định (provincie), een voormalige provincie van Vietnam;
 Gia Định (stad), een stad, op de plek waar nu Ho Chi Minhstad zich bevindt.
 Beleg van Gia Định, het beleg van de stad Gia Định.